Alliansen ist
 Allianz für Schweden, eine Parteienallianz in Schweden
 Alliansen (Norwegen), eine Partei in Norwegen